Borborema peut désigner :

Borborema, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Borborema, municipalité située dans l'État de São Paulo
 le plateau de la Borborema, situé dans le nordeste, au Brésil 

Homonymie de toponyme